Борис Михайлов може да се отнася за:
 Борис Михайлов (1868 – 1921), български художник
 Борис Михайлов (1893 – 1968), български актьор, професор
 Борис Михайлов (р. 1926), български учител и писател
 Борис Михайлов (р. 1943), български инженер и политик

Източници